Carmine Fotia – giornalista e politico italiano
 Rocco Fotia – ex calciatore italiano